Stanisław Szafraniec (zm. ok. 1408) – właściciel Młodziejowic
 Stanisław Szafraniec (zm. 1470/1475) – podstoli krakowski
 Stanisław Szafraniec (zm. przed 1516) – kasztelan sądecki, kasztelan radomski, starosta krakowski
 Stanisław Szafraniec (zm. 1525/1527) – burgrabia krakowski, kasztelan sądecki, starosta sandomierski, nowokorczyński, wolbromski
 Stanisław Szafraniec (zm. 1598) – marszałek Sejmu, wojewoda sandomierski, kasztelan sandomierski, biecki, starosta lelowski, wojski krakowski
 Stanisław Szafraniec – polski urzędnik konsularny